Agrò steht für:
 Agrò (Fluss), Küstenfluss auf Sizilien von den Monti Peloritani nach Santa Teresa di Riva
 Valle d’Agrò, Tal des Agrò auf Sizilien von den Monti Peloritani nach Santa Teresa di Riva
 Forza d’Agrò, Küstendorf auf Sizilien zwischen Messina und Catania

Siehe auch:
 Agro